Aricidea cerruti är en ringmaskart som beskrevs av Guille och Laubier 1966. Aricidea cerruti ingår i släktet Aricidea och familjen Paraonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cerruti